Příjmení Falla nosí více různých osobností:

 Alejandro Falla (1983) – kolumbijský tenista
 Maiken Caspersen Falla (1990) – norská sportovkyně, lyžařka-běžkyně
 Manuel de Falla (1876–1946) – španělský skladatel a klavírista

jiný význam
 Grell and Falla – počítačová hra